Il re  – opera teatrale di Umberto Giordano del 1929
Il re  – romanzo di James Clavell del 1962
Il re  – sceneggiato televisivo italiano del 1966
 Il re (The King) – film del 2019 diretto da David Michôd
Il re – serie televisiva italiana del 2022